Cerqueira ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Pinto Cerqueira (* 1957), portugiesischer Fußballtorhüter
 Luis de Cerqueira (1552–1614), portugiesischer Jesuit und Bischof
 Murilo Cerqueira (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Washington Stecanela Cerqueira (* 1975), brasilianischer Fußballspieler